Landezone steht für

 Landezone (Luftfahrt), Gebiet, auf dem Luftfahrzeuge eine Landung ausführen können
 Landezone (Fallschirmspringen), Landeplatz beim Fallschirmspringen
 Landezone (Festplatte), Komponente von Festplatten

Siehe auch:
 Parkposition, eine Position auf Verkehrsflughäfen